Il y eut plusieurs offensives de Hama au cours de la guerre civile syrienne :
 La première offensive de Hama, entre les 16 et , lancée par les rebelles oppose les forces de l'ASL aux soldats réguliers de l'armée syrienne. L'issue de l'offensive est indécise puisque aucun des deux camps ne réussit à prendre l'avantage ;
 La deuxième offensive de Hama, entre les 25 avril et , est une seconde opération lancée par les rebelles qui se termine par une victoire de l'armée syrienne ;
 La troisième offensive de Hama, lancée le  ;
 La quatrième offensive de Hama, lancée le  ;
 La cinquième offensive de Hama, lancée le .